Příjmení Grečko nese více osobností:

 Andrej Antonovič Grečko (1903–1976) – sovětský voják ukrajinské národnosti, maršál Sovětského svazu, ministr obrany, dvojnásobný Hrdina SSSR, Hrdina ČSSR
 Georgij Grečko (1931–2017) – sovětský kosmonaut, dvojnásobný Hrdina SSSR, Hrdina ČSSR

Ruská příjmení